НПИ — аббревиатура:
 
 Народная партия Ирана
 Новгородский политехнический институт
 Новороссийский политехнический институт
 Новополоцкий политехнический институт
 Новочеркасский политехнический институт